Карагаева

 Карагаева — упраздненный поселок Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа. 
 Карагаева — прежнее название упраздненного в 1986 году кордона Карагаево Зигазинского сельсовета Белорецкого района Башкирской АССР.

Литература